Guy Morin peut désigner :
 Guy Morin (1929-2007), un coureur cycliste québécois ;
 Guy Morin (1956-), un médecin et homme politique suisse.